Würzenegg bezeichnet folgende geografische Orte:
 Würzenegg (Schwarzenberg): Berg im Eigental auf der Grenze der Gemeinden Kriens und Schwarzenberg, Kanton Luzern.
 Würzenegg (Wattenwil): Berg in der Gemeinde Wattenwil, Kanton Bern.
 Würzenegg (Fischenthal): Berg in der Gemeinde Fischenthal, Kanton Zürich.